Línea 63 puede referirse a:

 Línea 63 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 63 de colectivos de Córdoba, Argentina.
 Línea 63 de autobuses de Madrid, España.
 Línea 63 de trolebuses de Montevideo, Uruguay (fuera de servicio).
 Línea 63 de ómnibus de Maldonado, Uruguay.